Стіна Пам'яті — монументальна композиція, об'ємний горельєф на Байковому цвинтарі у Києві, пам'ятка радянського модернізму.
 Стіна пам'яті загиблих за Україну — стіна Михайлівського Златоверхого монастиря у Києві, що вшановує пам'ять українських військовиків, загиблих у російсько-українській війні.